Kick-Boxer 2 bzw. Kickboxer 2 ist der Filmtitel von:

 Kick-Boxer 2 – Blutsbrüder (Hongkong, 1990)
 Kickboxer 2 – Der Champ kehrt zurück (USA, 1991)